Шарль Трене (; ,  — , ) — французский  и автор песен. Его визитной карточкой была песня La Mer (1943).

Биография 
Шарль Трене родился 18 мая 1913 года в провансальском городе Нарбонна, на юге Франции. С детства увлекался музыкой.

С 1933 по 1936 годы выступал на эстраде в дуэте со швейцарским пианистом Джонни Хессом. Дуэт записал 18 дисков на студии Pathé. В 1936 году Шарля призвали на военную службу. Вернувшись с неё в 1937 году, начал выступать соло.

После войны Трене на несколько лет уехал работать в США. Осенью 1951 года Трене вернулся в Париж.

Певец скончался 19 февраля 2001 года в парижском пригороде Кретей, успев за год до смерти застать открытие собственного дома-музея в родной Нарбонне, на авеню Шарля Трене.

Авторы-исполнители Франции
Исполнители Capitol Records